21 Літні Олімпійські ігри 1976 проходили в Монреалі, Канада, з 17 липня по 1 серпня 1976 року.

Посилання  
 Міжнародний олімпійський комітет — Монреаль 1976 — Медальний залік 

1976
Літні Олімпійські ігри 1976